Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kornaus − polski historyk, mediewista
 Jan Kornaus − polski oficer